Zoete vogel van de jeugd, een toneelstuk uit 1959 van Tennessee Williams
Sweet Bird of Youth (film), een film uit 1962 van Richard Brooks